То́мас Крафт (; род. 22 июля 1988, , ФРГ) — немецкий футболист, выступавший на позиции вратаря.

Биография 
Первым его клубом стал молодёжный клуб «Спортфюнд Дааден». Через два года он перешёл в «Виссен», который покинул в 2002 году, после чего перешёл в «Бецдорф». Крафт также продержался там два года — в 2004 ему поступило предложение из молодёжной команды «Баварии». В том же самом году он вошёл в юношескую сборную Германии до 16 лет. Его первой игрой стал матч с Бельгией. Тогда победила команда Крафта (2:0).

В большом футболе дебютировал в 2006 году в клубе «Бавария II». 17 июля 2008 года он перешёл в основную команду «Баварии», где стал третьим вратарём после Ханс-Йорг Бутта и Михаэля Рензинга. После ухода Рензинга Крафт стал вторым вратарём. В 2010 году он вместе с клубом получил первую награду — за победу «Баварии» в Бундеслиге. В том же году, 23 ноября, Томас дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Ромой», где пропустил три мяча. В отборочном туре 2010/11 это было единственным поражением клуба (2:3). В Бундеслиге футболист провёл 12 игр, в которых пропустил 14 голов. Ещё до начала открытия трансферного окна Крафт перешёл в «Герту» на правах свободного агента после покупки «Баварией» Мануэля Нойера.

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии (1): 2009/10
 Обладатель Кубка Германии (1): 2009/10
 Обладатель Суперкубка Германии (1): 2010
 Финалист Лиги чемпионов (1): 2009/10

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Томаса Крафта на сайте fussballdaten.de
 Профиль Томаса Крафта на сайте weltfussball.de
 Профиль Томаса Крафта на сайте kicker.de
 Профиль Томаса Крафта на сайте dfb.de
 Профиль Томаса Крафта на сайте sport.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Герта» Берлин